Stein est un nom d'origine germanique, signifiant pierre et porté par de nombreux lieux et personnalités :

Patronyme 

 Aaron Marc Stein (1906- 1985), écrivain américain de roman policier
 Abby Stein (1991-), activiste transgenre, journaliste et mannequin américaine
 Sir Aurel Stein (1862-1943), explorateur et orientologue britannique
 Bernard L. Stein, journaliste américain 
 Brian Stein (1957-), footballeur puis entraîneur anglo-sud-africain
 Charles Stein (1920-2016), mathématicien et statisticien américain
 Chris Stein (1950-), guitariste du groupe rock Blondie
 David Stein (1935-1999), faussaire et marchand d'art français
 Ed Stein (1955-), footballeur puis entraîneur anglo-sud-africain
 Edith Stein (1891-1942), philosophe allemande juive puis catholique morte à Auschwitz-Birkenau
 Elias Stein  (1748-1812), joueur d'échecs néerlandais
 Elias M Stein (1931-2018), mathématicien américain
 Franz Stein (1900-1967), maire de Mayence de 1949 à 1965 ;  
 Freimut Stein (1924-), patineur artistique allemand ;
 Georg Stein von Kamienski (1836-1921), homme politique allemand ;
 Gertrude Stein (1874-1946), poétesse américaine ;
 Gil Stein (1928-2022), ancien président de la Ligue nationale de hockey ;   
 Gisela Stein (1935-2009), actrice allemande ;  
 Henri Stein (1862-1940), archiviste et historien français 
 Herman Stein (1915-2007), compositeur américain de musiques de films
 Horst Stein (1928-2008), chef d'orchestre allemand
 Jill Stein (1950- ),  médecin et femme politique américaine 
 Jock Stein ((1922 - 1985), joueur et entraîneur de football écossais
 Joel Stein (1971-), journaliste américain
 Johann Andreas Stein (1728-1792), facteur allemand d'instruments à clavier
 Karl Stein (1913-2000), mathématicien allemand
 Leo Stein (1872-1947), collectionneur et critique d'art
 Leonid Stein (1934-1973), joueur d'échecs soviétique
 Lotte Stein (1894-1982), actrice allemande
 Nelly Stein (1937-2005), femme politique luxembourgeoise ;
 Paul Stein (1852-1921), entomologiste et conservateur de musée allemand ;
 Paul Ludwig Stein (1892-1951)  réalisateur d'origine autrichienne naturalisé britannique en 1938
 Peter Gonville Stein (1926-2016), professeur de droit britannique
 Peter Stein, (1937-), réalisateur allemand
 Ronald Stein (1930-1988), compositeur américain de musiques de films
 Samuel Friedrich Nathaniel Stein (1818-1885), entomologiste tchèque
 Ulrich Stein (1954-), footballeur allemand ; 
 Vaughn Stein (-), réalisateur américain ;

 Stein, famille d'amateurs d'art américains, dont les plus connus sont Gertrude, Leo et Sarah

Von Stein ou vom Stein 
 Charlotte von Stein (1742-1827) ou Madame de Stein, dame d'honneur à la cour ducale de Weimar et amie de Goethe
 Franz Joseph von Stein (1909-1879),  archevêque de Munich et Freising
 Lorenz von Stein (1815-1890), économiste et sociologue allemand
 Hermann von Stein (1854-1925), général prussien
 Heinrich Friedrich Karl vom Stein (1757-1831),  homme d'État et un réformateur prussien

Toponyme

Stein, commune de Bavière
 Stein, commune de Schleswig-Holstein

Stein, commune de Styrie ;
 Stein (Lochen), localité de Lochen du district de Braunau am Inn, Haute-Autriche.

Stein, commune de la province du Limbourg
 Stein, ancienne commune de la Hollande-Méridionale, aujourd'hui intégrée à Bodegraven-Reeuwijk et Vlist
 Stein, hameau de la commune de Vlist, Hollande-Méridionale, chef-lieu de l'ancienne commune de Stein

Stein, commune du canton d'Argovie
 Stein, commune du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
 Stein, localité de la commune de Nesslau, dans le canton de Saint-Gall
 Stein am Rhein, commune du canton de Schaffhouse

Autres 
 Le Ravissement de Lol V. Stein, roman de Marguerite Duras ;
 Une maladie hormonale, le Syndrome de Stein-Leventhal ;
 Loi de Stein, une loi économique ;
 Stein (groupe), le groupe de musique de théâtre allemand entre 1989 et 2000 ;
 , une marque de bière slovaque ;
 Stein, cratère vénusien, nommé en l'honneur de Gertrude Stein ;
 Le FC Carlos Stein, un club péruvien de football.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif